Flemming Møller kan være flere personer:

 Flemming Møller (borgmester) (født 1947-2017) – SF-borgmester i Helsinge Kommune 1998-2002
 Flemming Møller (født 1950) – folketingsmedlem for Venstre
 Flemming Quist Møller (født 1942) – dansk musiker og tegner
 Flemming Møller Mortensen (født 1963) – folketingsmedlem for Socialdemokraterne